Op Cyprus:
 Akrotiri (Cyprus), een schiereiland dat wordt begrensd door de baai van Akrotiri en de baai van Episkopi, en waar zich de oudste archeologische site van Cyprus bevindt
 Baai van Akrotiri, een baai in Zuid-Cyprus
 zoutmeer van Akrotiri, een populaire overwinteringsplaats voor flamingo's op het Akrotirischiereiland
 Akrotiri en Dhekelia, Britse Sovereign Base Areas op Cyprus

 Op Kreta:
 Akrotiri (Kreta), een schiereiland op Kreta

 Op de Cycladen:
 Akrotiri (Santorini), een archeologische site van Minoïsche ruïnes op het Griekse eiland Thera of Santorini.